Olympische Winterspelen 1964, de negende editie van de Olympische Winterspelen gehouden in Innsbruck
Olympische Zomerspelen 1964, de achttiende editie van de Olympische Zomerspelen gehouden in Tokio